Маттигхофен () — город  в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Браунау-ам-Инн.  Население составляет 5357 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 5 км². Официальный код  —  40421.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фридрих Шварценхофер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 31 места.

 СДПА занимает 19 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 АПС занимает 3 места.
 Партия AUM занимает 2 места.

Интересные факты 
В Маттигхофене находится штаб-квартира компании KTM, мотоциклы которой становились многократными победителями ралли Дакар.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии